Clementi ima više značenja:
 Clementi, Avellino
 Clementi, Chieti